Vaga general espanyola de març de 2012 (29-M)
 Vaga general espanyola de novembre de 2012 (14-N)